Nguibassal peut désigner :
 Nguibassal, une commune du Cameroun
 plusieurs villages du Cameroun, dont :
 Nguibassal (Messondo)
 Nguibassal (Éséka)
 Nguibassal (Massock)